U-65 – niemiecki okręt podwodny typu U-63 z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier pod tą samą nazwą
 U-65 – niemiecki okręt podwodny typu IXB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-65 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-65 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich